Block kan avse:

 Block (jordart) – största kornstorleksfraktionen i en jordart
 Block (enkel maskin) – konstruktion som kan användas ensamt för att ändra riktning på en dragkraft
 Block (efternamn)  – flera personer
 Block – en typ av choklad, se blockchoklad
 En bunt papper häftade efter en kant. Epiteten är många; ett block kan vara anteckningblock, ritblock, målarblock, blädderblock, skissblock, kollegieblock, spiralblock osv.
 Blockhus – byggnad av timmer och sten, inrättad för försvarsändamål
 Blockpolitik – form av flerpartisystem som till karaktären liknar ett tvåpartisystem
 Block (kortspel) – även kallat paks, amerikanskt kortspel uppfunnet av fysikern Phil Laurence.
 Kodblock – ett antal sammanhängande rader av programkoden
 Periodiska systemets block – område i periodiska systemet som har fått namn efter atomernas elektronskal